Marcus Johansson (né le  à Landskrona) est un joueur professionnel suédois de hockey sur glace.

Biographie

Carrière en club 
Il débute dans l'Elitserien en 2007 avec le Färjestads BK. L'équipe décroche le titre 2009. Lors du repêchage d'entrée dans la LNH 2009, il est choisi au premier tour, en  au total par les Capitals de Washington. Au cours du repêchage d'entrée dans la KHL 2010, il est sélectionné en , en  par le SKA Saint-Pétersbourg. Il part en Amérique du Nord en 2010 et débute dans la Ligue nationale de hockey avec les Capitals.

Le , lui et son équipe vont en arbitrage, puis il signe un contrat d'une seule saison avec les Capitals pour un salaire de 3,75 millions de dollars.

Le , il est échangé aux Devils du New Jersey en retour de choix de  et  de 2018.

Le , il est échangé aux Bruins de Boston en retour d'un choix de  tour en 2019 et d'un choix de  tour en 2020.

Il ne signe pas un nouveau contrat avec les Bruins et devient agent libre sans compensation le . Quelques jours plus tard, le 6 juillet, il s'entend sur les termes d'un contrat de 2 ans avec les Sabres de Buffalo.

Après une seule saison à Buffalo, il passe au Wild du Minnesota en retour de l'attaquant Eric Staal, le .

Carrière internationale 
Il représente la Suède en sélections jeunes.

Il représente son pays lors des Jeux Olympiques de 2014 en gagnant la médaille d'argent.

Parenté dans le sport 
Son oncle Gunnar a joué et entraîné le Färjestads BK. Son frère Martin est également professionnel.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2007-2008|| Färjestads BK || Elitserien||- || - || - || - || -|| 3|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2007-2008|| Skåre BK || Division 1 || 19|| 2|| 10|| 12|| 10||- || - || - || - || -
|-
| 2008-2009|| Färjestads BK || Elitserien|| 45|| 5|| 5|| 10|| 10|| 6|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2008-2009|| Skåre BK|| Division 1 || 5|| 5|| 5|| 10|| 0|| - || - || - || - || -
|-
| 2009-2010|| Färjestads BK || Elitserien|| 42|| 10|| 10|| 20|| 10|| 7|| 0|| 5|| 5|| 2
|-
| 2010-2011|| Bears de Hershey || LAH || 2|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2010-2011|| Capitals de Washington || LNH || 69|| 13|| 14|| 27|| 10|| 9|| 2|| 4|| 6|| 0
|-
| 2011-2012|| Capitals de Washington || LNH || 80|| 14|| 32|| 46|| 8|| 14||1 ||2 ||3 ||0 
|-
| 2012-2013|| BIK Karlskoga || Allsvenskan|| 16 || 8 || 10 || 18 || 8 || - || - || - || - || - 
|-
| 2012-2013 || Capitals de Washington || LNH || 34 || 6 || 16 || 22 || 4 || 7 || 1 || 1 || 2 || 0
|-
| 2013-2014 || Capitals de Washington || LNH || 80 || 8 || 36 || 44 || 4 || - || - || - || - || -
|-
| 2014-2015 || Capitals de Washington || LNH || 82 || 20 || 27 || 47 || 10 || 14 || 1 || 3 || 4 || 2
|-
| 2015-2016 || Capitals de Washington || LNH || 74 || 17 || 29 || 46 || 16 || 12 || 2 || 5 || 7 || 2
|-
| 2016-2017 || Capitals de Washington || LNH || 82 || 24 || 34 || 58 || 10 || 13 || 2 || 6 || 8 || 2
|-
| 2017-2018 || Devils du New Jersey || LNH || 29 || 5 || 9 || 14 || 14 || 3 || 0 ||  0 || 0 || 0
|-
| rowspan=2 | 2018-2019 || Devils du New Jersey || rowspan=2 | LNH || 48 || 12 || 15 || 27 || 8 || - || - || - || - || -
|-
| Bruins de Boston || 10 || 1 || 2 || 3 || 0 || 22 || 4 || 7 || 11 || 0
|-
| 2019-2020 || Sabres de Buffalo  || LNH || 60 || 9 || 21 || 30 || 20 || - || - || - || - || -
|-
| 2020-2021 || Wild du Minnesota || LNH || 36 || 6 || 8 || 14 || 4 || 3 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| rowspan=2 | 2021-2022 || Kraken de Seattle || rowspan=2 | LNH || 51 || 6 || 17 || 23 || 4 || - || - || - || - || -
|-
| Capitals de Washington || 18 || 3 || 3 || 6 || 0 || 6 || 1 || 1 || 2 || 0

| 753 || 144 || 263 || 407 || 112 || 103 || 14 || 29 || 43 || 6

Au niveau international 

|-
| 2007 || align="left"|  - 18 ans || align="left"|Championnat du monde moins de 18 ans ||6||0||4||4||0||+5|| align="left"| Médaille de bronze
|-
| 2008 || align="left"|  - 18 ans  || align="left"|Championnat du monde moins de 18 ans ||6||3||2||5||14||+3|| align="left"|  place
|-
| 2009 || align="left"|  - 20 ans  || align="left"|Championnat du monde junior ||6||2||0||2||0||+5|| align="left"| Médaille d'argent
|-
| 2014 || align="left"|  || align="left"| Jeux olympiques || 5|| 0|| 1|| 1|| 4|| +1|| align="left"|  Médaille d'argent

Références 

Naissance en octobre 1990
Naissance à Landskrona
Joueur international suédois de hockey sur glace
Choix de premier tour au repêchage d'entrée dans la LNH
Choix de repêchage des Capitals de Washington
Choix de repêchage du SKA Saint-Pétersbourg
Joueur du Färjestads BK
Joueur des Capitals de Washington
Joueur des Bears de Hershey
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2014
Médaillé d'argent olympique suédois
Attaquant de hockey sur glace
Joueur des Devils du New Jersey
Joueur des Bruins de Boston
Joueur des Sabres de Buffalo
Joueur du Wild du Minnesota
Joueur du Kraken de Seattle